Апостольский нунций в Независимом Государстве Самоа — дипломатический представитель Святого Престола в Самоа. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. Апостольская нунциатура в Самоа была учреждена на постоянной основе 10 июня 1994 года.

В настоящее время Апостольским нунцием в Самоа является архиепископ Новатус Ругамбва, назначенный Папой Франциском 17 апреля 2020 года.

История 
Апостольская нунциатура в Самоа была учреждена на постоянной основе 10 июня 1994 года, папой римским Иоанном Павлом II, отделяя её от апостольской делегатуры на Тихом океане. Однако апостольский нунций не имеет официальной резиденции в Самоа, в его столице Апиа и является апостольским нунцием по совместительству, эпизодически навещая страну. Резиденцией апостольского нунция в Самоа является Веллингтон — столица Новой Зеландии.

Апостольские нунции в Самоа 
 Томас А. Уайт — (10 августа 1994 — 27 апреля 1996);
 Патрик Коувни — (27 апреля 1996 года — 25 января 2005 — назначен апостольским нунцием в Греции);
 Чарльз Дэниэл Бэлво — (1 апреля 2005 — 17 января 2013 — назначен апостольским нунцием в Кении и Постоянным наблюдателем в органах Организации Объединённых Наций по окружающей среде и человеческим поселениям);
 Мартин Кребс — (23 сентября 2013 — 16 июня 2018 — назначен апостольским нунцием в Уругвае);
 Новатус Ругамбва — (17 апреля 2020 — по настоящее время).

См. также 
 Католицизм в Самоа.

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Самоа на gcatholic.org.

Самоа